Épisode 1 est le premier tome du cycle Retour sur Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo. L'album est paru en 2018 en France.

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 2018
2018 en science-fiction